Gintungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gintungan, Purworejo, by, 
 Gintungan, Lamongan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar